Neuhäusel ist der Name folgender Orte:

 Neuhäusel, Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Kirkel-Neuhäusel, Ortsteil von Kirkel im Saarpfalz-Kreis, Saarland

 Neuhäusel (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Neuhäusel, jetzt Neuhäusl (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern

 Neuhaeusel, Ort im Elsass, Frankreich
 Nové Zámky, südslowakische und früher ungarische Stadt mit einer ehemaligen gleichnamigen Festung
 Liptovský Hrádok (deutsch Neuhäusel in der Liptau), Stadt in der Slowakei
 Nové Domky (Rozvadov) (deutsch Böhmisch Neuhäus(e)l), Dorf in Böhmen
 Nový Hrádek (Thaya), Burg in Mähren an der Grenze zu Österreich

Siehe auch:
 Neuhäuseln
 Neuhäusl
 Neuhäusle